Высший совет национальной обороны:

 Высший совет национальной обороны — структура военной координации камбоджийского антивьетнамского сопротивления второй половины 1980-х годов, затем, в 1990-е годы — головная организация остатков армии «красных кхмеров».
 Высший совет национальной обороны — совещательный орган правительства Румынии, отвечающий за организацию национальной безопасности.